28 км, 28-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены остановочные и обгонные пункты, разъезды и пр.

Населённые пункты 
 28 км — населённый пункт (тип — разъезд) в Акбулакском районе Оренбургской области. Входит в состав Мичуринского сельсовета.
 28 км   — населённый пункт в Приморском районе  Архангельской области.

Остановочные пункты железных дорог 
 28 км — остановочный пункт Горьковской железной дороги. Код: 248340.
 28 км — остановочный пункт Западно-Сибирской железной дороги. Код: 873627.
 28 км — остановочный пункт Приволжской железной дороги. Код: 611814.
 28 км — остановочный пункт Приволжской железной дороги. Код: 621133.
 28 км — наименование остановочного пункта Сокол Свердловской железной дороги до октября 2021 года. Код: 784125.
 28 км — остановочный пункт Северо-Кавказской железной дороги. Код: 530814.
 28 км — остановочный пункт Южно-Уральской железной дороги. Код: 814782.
 28 км — остановочный пункт Южно-Уральской железной дороги. Код: 802747.
 28 км — остановочный пункт Забайкальской железной дороги. Код: 948629.
 28 км — остановочный пункт Красноярской железной дороги. Код: 884268.

Примечания